Branford, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Branford (Connecticut)
 North Branford, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.